Neuis ist der Name folgender Orte:

 alte Bezeichnung der Stadt Nyon
 Neuis (Großheide), Siedlung im Ortsteil Arle der Gemeinde Großheide, Landkreis Aurich, Niedersachsen